Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Forester :
 le , un navire de 22 canons lancé en 1657 qui explose en 1672 ;
 le , un hoy de 7 canons lancé en 1693 et échoué en 1752 ;
 le , un hoy de 4 canons lancé en 1748 puis transféré aux gardes-côtes ;
 le , une canonnière de 4 canons, un ancien hoy acheté en 1794 ;
 le , un brick-sloop de classe Cruizer portant 18 canons lancé en 1806 et revendu en 1819 ;
 le HMS Forester aurait dû être un brick de 10 canons. Commandé en 1824, cette commande est annulé en 1830 ;
 le , un brick-sloop de classe Cherokee de 10 canons lancé en 1832, échoué en 1833 et revendu en 1843 ;
 le , une canonnière de classe Albacore lancée en 1856 et perdue lors d'un typhon en 1871 ;
 le , une canonnière à hélice lancée en 1877 et revendue en 1904 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1911 qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de classe F lancé en 1934 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Forester